Openbaar onderwijs of algemeen bijzonder onderwijs in Nederland
Onderwijsnet in Vlaanderen